Személyek
 Barbara Buchholz, német zenész és zeneszerző
 Horst Buchholz, német színész
 Thomas Walter Buchholz, német zeneszerző
Földrajzi helyek
Buchholz (Aller), település Alsó-Szászországban
Buchholz, település Mecklenburg-Elő-Pomerániaban
Buchholz, település Rajna-vidék-Pfalzban
Buchholz, település Schleswig-Holsteinban, dithmarscheni járás
Buchholz, település Schleswig-Holsteinban, járás Herzogtum Lauenburg
Buchholz (Schaumburgi járás), település Alsó-Szászországban
Buchholz, település Türingiában
Buchholz in der Nordheide, település Alsó-Szászországban
Annaberg-Buchholz, település Szászországban
Gremersdorf-Buchholz, település Mecklenburg-Elő-Pomerániában
Märkisch Buchholz, település Brandenburgban
Egyebek
 Buchholz-relé
 Buchholz-számítás (sakkversenyen)